Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Bardone, frazione di Terenzo
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Bargagli
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Belforte, nel comune di Radicondoli
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Bibbiena
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Bolano
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Buriano, frazione di Castiglione della Pescaia
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Capannori
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Capraia Isola
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Crespiano, frazione di Comano
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Fagagna
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Fornovo di Taro
 Pieve di Santa Maria Assunta  – chiesa di Lizzano Pistoiese, frazione di San Marcello Piteglio
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Lucca
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Pereta a Magliano in Toscana
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Pignone
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Piteglio
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Prata, nel comune di Massa Marittima
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Manerba del Garda
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Montemignaio
 Pieve di Santa Maria Assunta a Sasso – chiesa di Sasso, frazione di Neviano degli Arduini
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Piancastagnaio
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Pianzo
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di San Leo
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Sansepolcro
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Stia
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Tocchi, nel comune di Monticiano
 Pieve di Santa Maria Assunta – chiesa di Villa Basilica

 Pieve dell'Assunta (Pieve della Santissima Annunziata) – chiesa di San Giovanni d'Asso

Pagine correlate 
Pieve di Santa Maria
Abbazia di Santa Maria
Cattedrale di Santa Maria Assunta 
Basilica di Santa Maria Assunta
Concattedrale di Santa Maria Assunta
Chiesa di Santa Maria Assunta
Chiesa di Santa Maria della Pieve
Chiesa di Nostra Signora Assunta
Chiesa di Maria Santissima Assunta
Collegiata di Santa Maria Assunta
Oratorio dell'Assunta
Oratorio di Santa Maria Assunta
Oratorio di Nostra Signora Assunta